Vellamo steht für:

 Vellamo (Mythologie), in der finnischen Mythologie die Göttin des Meeres und des Sturmes, Frau von Ahti
 Vellamo (Vorname), finnischer Vorname
 einen Asteroiden, siehe (2827) Vellamo